Saint Marcel désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès présumé (natilice) :

 Marcel d'Afrique († ?), martyr en Afrique avec Macrobe, Geminus, Romulus, Silvina, Carsique et Fructule ; célébrés le 18 février.
 Marcel de Chalon († 177 ou 179), diacre martyr à Chalon-sur-Saône; célébré le 4 septembre.
 Marcel de Rome († 260), et de nombreux autres martyrs à Rome sous Valérien ; célébrés localement le 2 décembre
 Marcel d'Argenton († entre 270 et 275), ou Marceau et Anastase le soldat, martyrs sous Aurélien à Argenton-sur-Creuse dans le Berry ; célébrés le 29 juin.
 Marcel le Centurion († 298), martyr à Tanger en Maurétanie (aujourd'hui le Maroc) sous Dioclétien ; célébré le 30 octobre. 
 Marcel du Velay ( ou ), serait le premier apôtre connu du Velay ; célébré le 11 septembre.
 Marcel  († 309), 30 pape (308-309) ; célébré le 16 janvier.
 Marcel d'Apamée († 390) ; célébré le 14 août.
 Marcel de Paris (), évêque parisien ; célébré le  .
 Marcel ou Marcellin († 440), moine de Lérins, évêque de Tarentaise, succédant à Jacques de Tarentaise. Célébrés le .
 Marcel de Constantinople († vers 485), originaire de Syrie, higoumène (abbé) du monastère des Acémètes de Constantinople ; célébré le 29 décembre
 Marcel de Die († vers 480 ou 510), évêque de Die ; célébré le 17 janvier en Occident et le 9 avril en Orient.
 Marcel Spinola  († 1906), Marcelo Spinola y Maestre, bienheureux, évêque de Malaga puis archevêque de Séville ; célébré le 19 janvier

Notes et références